Con dichiarazione di Berlino si può intendere:
 la dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica (2003);
 la dichiarazione in occasione del 50º anniversario della firma del trattato di Roma (2007).